Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 21-es, továbbá 21A, 21–52 jelzésű villamosok:

Magyarország 

 21-es villamos (Budapest)megszűnt
 21A villamos (Budapest)megszűnt
 21–52-es villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 21-es villamos (Bécs)megszűnt

Csehország 

 21-es villamos (Prága)

Németország 

 21-es villamos (Berlin)

 21-es villamos (München)